Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 13. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранио Роберт Грабарз из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичара из 15 земаља.

  Белорусија (1)
  Бугарска (2)
  Грчка (2)
  Италија (2)
  Литванија (1)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Сан Марино (1)
  Словачка (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (3)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Чешка (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских скакача увис 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у скоку увис са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају..

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано у 13. августа 2014. године у 10:07. Учесници су били подељени у две групе: А са 11 и Б са 12 такмичара. Квалификациона норма је износила 2,28 метара. Нико није остварио квалификациону норму па се у финале пласирало 14 такмичара према постигнутом резултату (кв) ,

Финале 
Такмичење је одржано 15. августа 2014. године у 19:45.,

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 22. Европског првенства на отвореном 1934—2014.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима на отвореном — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном